een Britse golfspeler, zie Peter Smith (golfer)
 een Britse curlingspeler, zie Peter Smith (curling)
 een Nederlandse dartsspeler, zie Peter Smith (darts)
 een Australisch tenniscoach, zie Peter Smith (tenniscoach)